Lewis Miller (uitvinder) (1829-1899), Amerikaans zakenman en filantroop, uitvinder van de combine
 Lewis Miller (componist) (*1933), Amerikaans componist en muziekpedagoog
 Lewis Miller (kunstenaar) (*1959), Australisch kunstschilder